The Turmoil – film del 1916 diretto da Edgar Jones
The Turmoil – film del 1924 diretto da Hobart Henley
Kolahal (titolo inglese: The Turmoil) – film canadese del 1989 diretto da Bhabendra Nath Saikia
Titolo originale di Tumulto – romanzo del 1915 di Booth Tarkington